Hofing ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Hofing (Bruck in der Oberpfalz), Ortsteil des Marktes Bruck in der Oberpfalz, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Hofing (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Hofing (Gemeinde Gerersdorf), Katastralgemeinde und Ortschaft von Gerersdorf, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Hofing (Gemeinde Wallsee-Sindelburg), Ortsteil von Wallsee-Sindelburg, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Hofing (Gemeinden Aurolzmünster, St. Martin), Ortschaft von Aurolzmünster und St. Martin im Innkreis, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Hofing (Gemeinde Eitzing), Ortschaft von Eitzing, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Hofing (Gemeinde Gaspoltshofen), Ortschaft von Gaspoltshofen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Hofing (Gemeinde Herzogsdorf), Ortschaft von Herzogsdorf, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Hofing (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft von Neukirchen am Walde, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Hofing (Gemeinde Roßbach), Ortschaft von Roßbach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Hofing (Gemeinde Schönau), Ortschaft von Schönau im Mühlkreis, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Hofing (Gemeinde St. Georgen), Ortschaft von St. Georgen bei Obernberg am Inn, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Hofing (Gemeinde Thalheim), Ortsteil von Thalheim bei Wels, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Hofing (Gemeinde Feistritztal), Katastralgemeinde und Ortschaft von Feistritztal, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Hofing (Gemeinde Ilz), Ortsteil von Ilz, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Hofing (Gemeinde Riegersburg), Ortsteil von Riegersburg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Siehe auch:
 Höfing